Morgan Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Morgan Island (Delaware)
 Morgan Island (Collier County, Florida)
 Morgan Island (Escambia County, Florida)
 Morgan Island (Louisiana)
 Morgan Island (Nebraska)
 Morgan Island (New York)
 Morgan Island (North Carolina)
 Morgan Island (Oregon)
 Morgan Island (South Carolina)

siehe auch:
 Morgan Island (Heard), Insel im südlichen Indischen Ozean